Das Hechingen Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 7. bis 14. August 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Hechingen